Prins Willem Alexanderhaven (Rotterdam), een haven in het Eemhaven-gebied in Rotterdam
 Prins Willem Alexanderhaven (Roermond), een haven in Roermond
 Prins Willem Alexanderhaven (Yerseke), een jachthaven in Yerseke